Minella est un patronyme porté notamment par :

 Alain-Gilles Minella (1959-2012), écrivain et éditeur français ;
 Angiola Minella (1920-1988), femme politique italienne ;
 José María Minella (1909-1981), joueur de football international argentin ;
  (1950-), comédienne, directrice de voix et productrice américaine ;
 Mandy Minella (1985-), joueuse de tennis professionnelle luxembourgeoise.